Název Rybnícky potok má více vodních toků:

 Rybnícky potok (přítok Podlužianky) – pravostranný přítok Podlužianky na Slovensku v okrese Levice
 Rybnícky potok (přítok Porubského potoka) – levostranný přítok Porubského potoka na Slovensku v okrese Žilina
 Rybnícky potok (přítok Rovenského potoka) – pravostranný přítok Rovenského potoka na Slovensku v okrese Senica
 Rybnícky potok (přítok Váhu) – levostranný přítok Váhu na Slovensku v okrese Nové Mesto nad Váhom

Související články 
 Rybnický potok